Washington Park (Carolina del Nord)
 Washington Park (Florida)
 Washington Park (Illinois)
 Washington Park (estadi), estadi de beisbol pertanyent a Los Angeles Dodgers.